Enigma o misteri allò que resulta difícil d'entendre, resoldre o interpretar 
 Màquina Enigma, mecanisme de xifrat utilitzat durant la dècada del 1930 per Alemanya 
 Enigma (grup musical), grup New Age amb influències de gregorià i pop, desenvolupat per Michael Cretu l'any 1990 
 Enigma (pel·lícula de 1983).
 Enigma (pel·lícula de 1987).
 Enigma (pel·lícula), pel·lícula de Michael Apted realitzada el 2001.
 Enigma, un dels enemics de Batman.
 Enigma, episodi de la sèrie Stargate SG-1.
 The Enigma, nom d'un carbonado (diamant negre)